Elk Grove é uma cidade localizada no estado americano da Califórnia, no condado de Sacramento. Foi incorporada em 1 de julho de 2000.

Geografia 
De acordo com o United States Census Bureau, a cidade tem uma área de 109,4 km², onde 109,3 km² estão cobertos por terra e 0,1 km² por água.

Localidades na vizinhança 
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 16 km ao redor de Elk Grove.

Demografia 

Segundo o censo nacional de 2010, a sua população é de  habitantes e sua densidade populacional é de . É a cidade que, em 10 anos, mais cresceu em população no condado de Sacramento. Possui  residências, que resulta em uma densidade de 463,38 residências/km².

Ligações externas 

 
  

Cidades da Califórnia
Localidades do condado de Sacramento